Bob Moore kan henvise til:

 Bob Moore (animator) (1920–2001), amerikansk animator
 Bob Moore (spiritist) (1928–2008), dansk spiritist
 Bob Moore (musiker) (1932–2021), amerikansk musiker

Se også 
 Robert Moore
 Bobby Moore (flertydig)